Михайловское водохранилище — название нескольких водохранилищ:
 Михайловское водохранилище — водохранилище в Харьковской области Украины на реке Орчик;
 Михайловское водохранилище — водохранилище в Свердловской области России на реке Серга;
 Михайловское водохранилище — водохранилище в Курской и Орловской областях России, на реке Свапа;
 Михайловское водохранилище — водохранилище в Южно-Казахстанской области Казахстана.